Uroda życia – powieść Stefana Żeromskiego
 Uroda życia – film niemy z 1921
 Uroda życia – film z 1930
 Uroda życia – miesięcznik